Neuville är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Capitale-Nationale och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Neuville ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Neuville är platt. Havet är nära Neuville söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Neuville. Närmaste större samhälle är Saint-Augustin-de-Desmaures,  km öster om Neuville.

Runt Neuville är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Neuville (lungsod sa Canada, Québec, Capitale-Nationale, lat 46,70, long -71,58)